Felt er navnet på flere album:
 Felt (Anchor & Braille-album)
 Felt (Nils Frahm-album)